Cale (Arkansas), een stad in de VS
 een van de Nereïden, zie Cale (nimf)
 De Romeinse naam voor de stad Porto